Mollerup har flere betydninger:

Stednavne i Danmark 
 Mollerup (Linå Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Linå Sogn
 Mollerup (Mollerup Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Mollerup Sogn (Morsø Kommune)
 Mollerup (Rødding Sogn) – en bebyggelse i Rødding Sogn
 Mollerup (Visby Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Visby Sogn
 Mollerup (Viborg Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Ørum Sogn
 Mollerup (Aarhus) – en bebyggelse i Lisbjerg Sogn, Aarhus
 Mollerup Skov

Personer 
 Arthur William Mollerup (1846-1917) – dansk historiker og museumsmand (Arthur William Julius Mollerup)
 Asta Mollerup (1881-1945) – dansk danselærer (Asta Malthea Mollerup)
 Brian Mollerup (født 1960) – dansk erhvervsmand (Brian Lund Mollerup)
 Erik Mollerup (1917-2004) – dansk erhvervsmand
 H.P. Mollerup (1866-1929) – dansk præst (Hans Peter Martin Mollerup)
 Herman Andreas Mollerup (1798-1886) – dansk højesteretsdommer og politiker
 Jacob Mollerup (født 1953) – dansk journalist og chefredaktør
 Johannes Mollerup (1872-1937) – dansk matematiker
 Mette Mollerup (1931-1983) – dansk solodanserinde
 Thomas Mollerup (1902-1943) – dansk sognepræst
 Tyge Mollerup (1888-1953) – dansk arkitekt (Tyge William Mollerup)
 Viggo Mollerup (1873-1930) – dansk forstander
Ahnfeldt-Mollerup:
 Claus Christian Ahnfeldt-Mollerup (1938-2009) – dansk officer
 Merete Ahnfeldt-Mollerup (født 1963) – dansk arkitekt og designforsker
 P.V.T. Ahnfeldt-Mollerup (1907-1945) – dansk officer og modstandsmand (Peder Valdemar Tøger Ahnfeldt-Mollerup)